Linus kan zijn:
 Linus (voornaam), een voornaam
 Linus Pauling, Amerikaans scheikundige en tweevoudig Nobelprijswinnaar
 Linus Torvalds, Fins informaticus
 Linus van Psamathe, figuur in de Griekse mythologie
 Linus (semi-mythologische figuur), volgeling van Orpheus
 paus Linus, de tweede paus
 Linus (band), Belgisch duo
 Linus (planetoïdemaan), maantje van de planetoïde (22) Kalliope
 Linus (stripblad), een Italiaans striptijdschrift
 Linus (televisieserie), een televisieserie uitgezonden door NPO Zappelin
 Licinius, een Romeins heerser